Rennenkampff bezeichnet:
 Rennenkampff (Adelsgeschlecht), ein deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Träger des Namens sind unter anderem
 Anna Lydia von Rennenkampff (1861–1933), deutsch-baltische Autorin
 Alexander von Rennenkampff (1783–1854), deutsch-baltischer Offizier im kaiserlich-russischen Heer, Autor und großherzoglicher holstein-oldenburgischer Oberkammerherr
 Alexander von Rennenkampff (Landrat) (1787–1869), livländischer Gutsbesitzer und Landrat
 Nikolai Karlowitsch Rennenkampff (1832–1899), deutsch-russischer Rechtsanwalt, Universitätsrektor und Bürgermeister von Kiew 
 Paul von Rennenkampff (1854–1918), deutsch-baltischer Offizier, zuletzt General der russischen Armee sowie Generaladjutant von Zar Nikolaus II.